

Менорраги́я, гиперменоре́я (от  — сверх, чрезмерно,  — месяц и  — течение, истечение), обильная менструация — кровопотеря во время менструации, превышающая физиологическую норму по объёму кровопотери (более 80 мл) или длительности (более 7 дней) с регулярным интервалом в 21—35 дней. Может служить проявлением воспалительных процессов женской половой сферы, миомы матки, дисфункции яичников, нервно-психического переутомления. Влечёт за собой развитие анемии, нарушение трудоспособности и качества жизни женщины.

Физиологическими причинами появления меноррагии являются:
 Психоэмоциональные расстройства, переутомление;
 Изменение характера питания: кисломолочная диета заставляет печень вырабатывать вещества, снижающие свёртываемость крови.
 Неверно дозированные физические нагрузки. Занятие спортом или тяжёлым физическим трудом во время и накануне менструации приводят к нарушению сократимости матки и неправильному отторжению эндометрия.
 Резкая перемена климатических условий.
 Нарушение функции печени, эндокринных желез, щитовидной железы (гипотиреоз) или свёртывающей системы крови.
 Дефицит витаминов, участвующих в системе свёртывания крови (С, Р, К, кальция и прочих).
 Период становления менструальной функции (пубертат) или её угасания (климакс).
 Приём гормональных средств, аспирина, антикоагулянтов.
 Внутриматочная контрацепция.

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Метроррагия
 Менометроррагия
 Полименорея

Менструальные расстройства
Менструальный цикл